Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Regensburg tabellarisch und graphisch wieder.

Einwohnerentwicklung 

Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert setzte ein starkes Bevölkerungswachstum ein. Lebten 1818 in der Stadt erst rund 19.000 Einwohner, so waren es 1910 bereits 52.624. Bedingt durch zahlreiche Eingemeindungen in den Jahren 1924 und 1938 stieg die Einwohnerzahl bis 1939 auf 96.000 und überschritt im Jahre 1940 die Grenze von 100.000, wodurch die Stadt zur Großstadt wurde.

Am 31. Dezember 2006 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ nach Fortschreibung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung 131.342 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern). Die Gesamtbevölkerung aus Haupt- und Nebenwohnsitzen (Wohnberechtigte Bevölkerung) lag nach Angaben der Stadtverwaltung am 31. Dezember 2006 bei 143.399.

Die relativ große Differenz zwischen diesen Zahlen ist zum Großteil auf die rund 32.000 Studierenden der Universität Regensburg und Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg zurückzuführen, die meist mit ihrer Studienadresse als Nebenwohnsitz gemeldet sind und daher nicht in den amtlichen Statistiken erscheinen.

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Dabei handelt es sich um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung (bis 1970) und des Statistischen Landesamtes (ab 1971). Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Von 1818 bis 1940 

¹ Volkszählungsergebnis

Von 1945 bis 1970 

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Stadt Regensburg, Abteilung Statistik

Ab 1971 

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Bevölkerungsstruktur 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistisches Bundesamt

Altersstruktur 

Die folgende Übersicht zeigt die Altersstruktur vom 31. Dezember 2019 (Haupt- und Nebenwohnsitze).

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung

Stadtbezirke 

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember 2016 (Haupt- und Nebenwohnsitze).

Quelle: Stadt Regensburg, Abteilung Statistik

Siehe auch 

Regensburg/Einwohnerzahl und Fläche

Literatur 

 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880–1918
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919–1941/42
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955–1989

Einzelnachweise 

Regensburger Geschichte
Regensburg
Regensburg
Gesellschaft (Bayern)